Зосино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зосино — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Зосино — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Зосино — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Зосино — деревня в Дзержинском районе Минской области.